El King Abdullah Sports City (en español: Ciudad Deportiva del Rey Abdullah; en árabe: مدينة الملك عبدالله الرياضية), también llamado The Shining Jewel, es un estadio multiusos ubicado en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita. Lleva su nombre en honor al ex monarca saudí Abdalá bin Abdelaziz, quien gobernó al país entre 2005 y 2015. Fue inaugurado el 1 de marzo de 2014, y actualmente posee una capacidad para 62 242 espectadores, convirtiéndolo en el segundo inmueble más grande e importante de esta nación por detrás del Internacional Rey Fahd de la capital Riad.

Está dedicado principalmente a la práctica del fútbol y es utilizado por los clubes de la ciudad Al-Ittihad Jeddah y Al-Ahli Saudi FC.Sin embargo, debido a que este último compite en la Segunda División tras su descenso en la temporada 2021/22, actualmente disputa la mayoría de sus encuentros como local en el Estadio Príncipe Abdullah al-Faisal con capacidad para 27 000 personas.

Eventos 
El 16 de enero de 2019 tuvo lugar la Supercopa de Italia 2018 en el recinto, en dónde la Juventus de Turín venció al AC Milan con marcador de 1-0.

Más tarde, entre el 8 y 12 de enero de 2020 se desarrolló la Supercopa de España, en dónde el Real Madrid consiguió su undécimo título en el certamen al derrotar en la final por 4-1 en la tanda de penales al Atlético de Madrid.

Véase también 
 Anexo:Estadios de fútbol de Arabia Saudita
 Anexo:Estadios de fútbol en Asia y Oceanía

Referencias

Enlaces externos 

 Página web oficial

Estadios de fútbol de Arabia Saudita
Estadios de fútbol inaugurados en 2014
Yeda